Obwexer ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Obwexer, auch Paul Obwexer, (1828–1875), österreichischer Maler
 Natalis Obwexer (1883–1938), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter in Tirol
 Walter Obwexer (* 1965), italienisch-österreichischer Rechtswissenschaftler